Die Divizia B 1953 war die 14. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Die beiden Staffelsieger Flacăra Ploiești,  Metalul Hunedoara, sowie Play-off-Sieger Metalul Câmpia Turzii stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in zwei Staffeln mit jeweils 16 Mannschaften ausgetragen. Die beiden Sieger stiegen direkt in die Divizia A auf, während die beiden Zweitplatzierten über die Play-offs aufsteigen konnten. Nur die Teams mit organisatorischen Probleme stiegen ab, da die Liga in der folgenden Spielzeit aufgestockt wurde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Play-off-Runde 
Die beiden Zweitplatzierten spielten mit dem 12. der Divizia A um zwei Startplätze für die folgende Saison in der höchsten Liga.

Progresul Oradea blieb erstklassig, Metalul Câmpia Turzii stieg auf.

Weblinks 
 Saison 1953 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1953
1953